Dembach steht für:

 Dembach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins bei Dörscheid, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Dembach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) in Nieder-Wiesen,  Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

 Adolf Dembach (1894–1982), deutscher Politiker des Zentrums